Јока Јаничић (11. новембар 1893 — 16. октобар 2003) била је црногорска стогодишњакиња која је једна од најстаријих људи у Црној Гори икад.

Биографија
Јока је рођена 11. новембра 1893. године у селу Мацаваре, на граници Црне Горе и Босне и Херцеговине. Удала се 1918. године у село Броћанац за Јакова Јаничића. Са њим је имала два сина и кћерку. Отац Јоке Јаничић живео је 105 година.

Јока је преминула у селу Броћанац Никшићки, 16. октобра 2003. године у доби од 109 година и 339 дана.

Референце

Рођени 1893.
Умрли 2003.
Никшићани
Стогодишњаци